Jungle Fever peut aussi faire référence à :

Cinéma 

 Jungle Fever, un film réalisé par Spike Lee en 1991.

Musique 
 Jungle Fever, la bande originale du film, composée et interprétée par Stevie Wonder, en 1991,
 , un album de The Chakachas, en 1972,
 , une chanson issue de cet album,
 Jungle Fever, un album de ,
 Jungle Fever, une chanson de The Tornados en 1962, face B de leur single Telstar,
 Jungle Fever, une chanson de Pitbull featuring Wyclef Jean et Oobie sur El Mariel en 2006.

Autres usages 
 En anglais, l'expression jungle fever peut désigner une maladie tropicale telle le paludisme, une maladie infectieuse transmise par le moustique,
 Jungle Fever, un épisode de The Super Mario Bros. Super Show!,
 Jungle Fever, un jeu vidéo sur la console Atari 2600 distribué par .